VM i mountainbike maraton er verdensmesterskabet for maraton mountainbikeløb. Mesterskabet blev etableret i 2003 af Union Cycliste Internationale og arrangeres hvert år for mænd og kvinder. 2003-udgaven blev arrangeret som en del af VM i mountainbike, men efterfølgende verdensmesterskaber er arrangeret som et separat stævne.

UCI tildeler en guldmedalje og en regnbuetrøje til vinderen. Sølv og bronzemedaljer gives til nummer to og tre. Verdensmestre kan iføre sig regnbuetrøjen indtil verdensmesterskabet året efter, men trøjen kan kun bruges i samme sportsgren, som den blev vundet i.

Medaljevindere

Mænd

Antal vundne medaljer

Kvinder

Antal vundne medaljer 
Pr. juni 2016

Antal vundne medaljer tilsammen 
Pr. juni 2016
The current historical medal count of men's and women's events is as follows:

Referencer 

VM i mountainbike